Robert Erskine (beeldhouwer), Engels beeldhouwer
 Robert Erskine (cartograaf), Schotse cartograaf en uitvinder
 Robert Erskine (graaf), Schotse graaf uit de 14e eeuw